Bogenschießen war 1900 in Paris, 1904 in St. Louis, 1908 in London und 1920 in Antwerpen im olympischen Programm, aber machte dann eine Pause und ist seit München 1972 durchgängig Teil der Spiele.

1904 war es die einzige Sportart, an der auch Frauen teilnehmen durften. Bis 1920 wechselten die Wettbewerbe beim Bogenschießen – so gab es z. B. Wettkämpfe mit beweglichen Zielen oder auch Mastschießen bei dem auf Hähne, Hühner und Küken oder auf Metallvögel geschossen wurde.

Wettbewerbe für Männer

Wettbewerbe für Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website der World Archery Federation